Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1962 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 25 марта по 21 августа 1962 года. В розыгрыше участвовали 8 клубов от 7 стран. Клубы были разделены на 3 зоны, победители Центральноамериканской и Карибской зон встретились в полуфинале, а лучший из них в сыграл финале против победителя Североамериканской зоны. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Гвадалахара».

Зональный турнир

Североамериканская зона

Центральная зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Карибская зона

Полуфинал

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1962
1962 год в футболе